Vitesse kwam in het seizoen 1974/1975 voor het derde jaar op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1974/'75 onder leiding van trainer Ned Bulatović.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de derde plaats met 45 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich met de vierde periodetitel voor de nacompetitie, maar met de derde plaats in de nacompetitie werd geen promotie naar de Eredivisie bereikt.
In de KNVB beker verloor Vitesse in de eerste ronde van FC VVV.

In de competitie bezochten gemiddeld 5.306 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Nacompetitie

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1974/75
 KNVB beker 1974/75

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1974/75